Kurhausstraße steht für:

 Kurhausstraße (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kurhausstraße (Dresden), Sachsen

Siehe auch: